Contet est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Contet (1943-2018), joueur français de tennis ;
 Henri Contet (1904-1998) ingénieur (EIGSI/EEMI, promotion 1923), critique de cinéma, acteur, parolier et journaliste.